Saint-Marc ist die Bezeichnung folgender geographischer Objekte:
 Saint-Marc (Haiti), Hafenstadt in Haiti
 Saint-Marc-des-Carrières, Stadt in der kanadischen Provinz Quebec
 Saint-Marc-sur-Mer, Seebad auf dem Gebiet von Saint-Nazaire, Frankreich

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Marc (Cantal), Département Cantal
 Saint-Marc-à-Frongier, Département Creuse
 Saint-Marc-à-Loubaud, Département Creuse
 Saint-Marc-du-Cor, Département Loir-et-Cher
 Saint-Marc-Jaumegarde, Département Bouches-du-Rhône
 Saint-Marc-la-Lande, Département Deux-Sèvres
 Saint-Marc-le-Blanc, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Marc-sur-Couesnon, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Marc-sur-Seine, Département Côte-d'Or

Gemeinden in der kanadischen Provinz Quebec:
 Saint-Marc-de-Figuery
 Saint-Marc-du-Lac-Long
 Saint-Marc-sur-Richelieu

Siehe auch:
 Saint-Marc Girardin (1801–1873), französischer Politiker und Literaturwissenschaftler
 Hélie de Saint Marc (1922–2013), französischer Widerstandskämpfer und Offizier der Fremdenlegion
 Saint-Mard